Kremlin Cup 2014, właśc. Kremlin Cup by Bank of Moscow 2014 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series w sezonie 2014 z cyklu Kremlin Cup rozgrywany w dniach 13–19 października 2014 roku w Moskwie na kortach twardych w hali o puli nagród 710 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2014 w tenisie ziemnym
2014
2014 w Rosji